Победитель Салладин (, ) — фильм режиссёра Юсефа Шахина, снятый в 1963 году в Египте. Основан на романе Нагиба Махфуза. В главной роли — Ахмед Мазхар и Салах Зульфикар

Сюжет 
Мусульманские воины завоёвывают Иерусалим и почти весь Ближний Восток. В Европе готовится Третий крестовый поход, объединяющий силы германского императора, французского и английского королей. Возглавляет его Ричард I Львиное Сердце. Султан Египта и Сирии Салах ад-Дин (известный в Европе как Саладин) успешно предотвращает взятие Иерусалима. Переговоры между ним и Ричардом завершаются в интересах мусульман.

См. также 
 Салах ад-Дин

Ссылки 
 Салахуддин — освободитель Иерусалима
  

Появились в 1963 году в Египте
Фильмы-драмы Египта
Фильмы-биографии Египта
Фильмы о Крестовых походах
Экранизации произведений Нагиба Махфуза
Исторические фильмы о XII веке
Фильмы-биографии о монархах
Фильмы Юсефа Шахина
Насеризм